Un țipăt în noapte este un roman de Mary Higgins Clark. Se mai poate referi la:

 Un țipăt în noapte (film din 1956) (A Cry in the Night) - un film american din 1956 regizat de Frank Tuttle bazat pe romanul omonim de Mary Higgins Clark
 Un țipăt în noapte (film din 1988) (A Cry in the Dark sau Evil Angels) - un film australian din 1988 regizat de Fred Schepisi bazat pe un roman de John Bryson